Ptakowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Ptakowice (Lewin Brzeski) in der Woiwodschaft Oppeln
 Ptakowice (Zbrosławice) in der Woiwodschaft Schlesien